Lasmeniella är ett släkte av svampar. Lasmeniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lasmeniella